Circoscrizione Trentino-Alto Adige – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati
 Circoscrizione Trentino-Alto Adige – circoscrizione elettorale del Senato della Repubblica